Дерябино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерябино — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Дерябино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Дерябино — село в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Дерябино — деревня в Угличском районе Ярославской области.